In 1983 werd het 43ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 7 mei tot 11 december. Auto Esporte werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Derde toernooi

Totaalstand na drie toernooien

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui